Ибн-Тиббон (Ibn Tibbon; , Тиббониды) — имя еврейской семьи переводчиков из Южной Франции в XII—XIII веков.

 Иуда бен-Саул ибн-Тиббон (1120 — после 1190) — считается отцом еврейского перевода с арабского; проживал во французском Люнеле.
 Самуил бен-Иуда ибн-Тиббон (1150—1230) — провансальский врач, философ и переводчик.
 Моисей ибн-Тиббон (ок. 1200—1283) — врач и писатель.
 Яков бен-Махир ибн-Тиббон (лат. Профаций Иудей; 1236—1304) — провансальский астроном и врач.

Примечания